Uhe – wieś w Estonii, w prowincji Virumaa Wschodnia, w gminie Mäetaguse.

Liczba mieszkańców wsi w latach 2002–2014

Przypisy 

Miejscowości w gminie Mäetaguse